Markéta Savojská-Aosta (celým jménem: Margherita Isabella Maria Vittoria Emanuela Elena Gennara; 7. dubna 1930, Capodimonte – 10. ledna 2022, Basilej) byla savojská princezna, arcivévodkyně rakouská a první dítě prince Amedea Savojského-Aosta a jeho manželky princezny Anny Orleánské.

Život

Manželství a děti 
Dne 20. října 1953 její rodina oznámila její zasnoubení s arcivévodou Robertem Rakouským-d'Este, druhým synem císaře Karla I. a jeho manželky Zity Bourbonsko-Parmské. Svatba se uskutečnila 29. prosince 1953 v Bourg-en-Bresse. Svatby se také zúčastnil bývalý italský král Umberto II. a Robertův starší bratr Otto von Habsburg. Narodilo se jim pět dětí:
 Arcivévodkyně Marie Beatrix (* 11. prosince 1954) ∞ 1980 hrabě Riprand z Arco-Zinneberg
 Arcivévoda Lorenz (* 16. prosince 1955) ∞ 1984 princezna Astrid Belgická
 Arcivévoda Gerhard (* 30. října 1957) ∞ 2015 Iris Jandrasits
 Arcivévoda Martin (* 21. prosince 1959) ∞ 2005 princezna Kateřina Isenburg-Birstein
 Arcivévodkyně Isabella (* 2. března 1963) ∞ 1999 hrabě Andrea Czarnocki-Lucheschi

Tituly a oslovení 
 7. dubna 1930 – 29. prosince 1953: Její královská Výsost princezna Markéta Savojská-Aosta
 29. prosince 1953 – 7. února 1996: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Rakouská-d'Este
 7. února 1996 – dosud: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně vdova Rakouská-d'Este

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Markéta
Markéta
Markéta
Markéta
Rakouští-Este
Narození v roce 1930
Narození 7. dubna
Úmrtí v roce 2022
Úmrtí 10. ledna
Úmrtí v Basileji
Ženy